BBC Top 40, een wekelijkse hitlijst uitgezonden door BBC Radio 1
Nederlandse Top 40, een wekelijkse Nederlandse hitlijst, in verband met sponsoring ook bekend als:
Media Markt Top 40
Rabo Top 40
Wanadoo Top 40
 Nationale Top 40 Suriname, wekelijkse hitlijst in Suriname
Nonstop 40, een niet door commentaar onderbroken radioversie van de Nederlandse Top 40
Ö3 Austria Top 40, een wekelijkse lijst van de 40 bestverkochte muziekalbums in Oostenrijk
Top 40 Hitarchief, een Vlaamse lijst van de veertig beste nummers uit het verleden; zie Hitlist
Top 40 Hitlist, een wekelijkse lijst van de veertig populairste nummers in Vlaanderen
Top 40-jaarlijst, een jaarlijkse hitlijst gebaseerd op de Nederlandse Top 40

Zie ook 
Ultratop 50 Singles (Wallonië), tot 2010 de Ultratop 40
Hitdossier of Top 40 Hitdossier
Lijst van nummer 1-hits in de Nederlandse Top 40
Lijst van succesvolste hits in de Nederlandse Top 40
Records in de Nederlandse Top 40
UK Singles Chart, waarvan vooral de top 40 bekend is bij het grote publiek